И́кское Устье (Икское-Устье) — село в Менделеевском районе Татарстана. Входит в Бизякинское сельское поселение.

Описание 
Расположено на мысе в северо-западной части Нижнекамского водохранилища (правый берег Камы) в 16 км к востоку от Менделеевска и в 22 км к северо-востоку от Набережных Челнов.

Имеется подъездная дорога от автодороги Менделеевск — Крынды — Агрыз.

Название села происходит от его расположения — до образования водохранилища устье реки Ик находилось на левом берегу Камы напротив села.

Сейчас село насчитывает 135 дворов, не считая дачного сообщества. Здесь прописаны 57 человек, общее число постоянных жителей около 70. Из них детей — 5, рабочего возраста — не больше 10, остальные — пенсионеры.

По административно-территориальному делению Российской империи на начало XX века относилось к Елабужскому уезду Вятской губернии. Согласно К. В. Лаврентиеву и его учебнику "География Вятской губернии" 1890 года, это было русское село, основными занятиями населения которого были земледелие, крашение холста, рыболовство, близ села выделывались кирпичи. В Икском Устье находилась хлебная пристань.

Из-за строительства Нижнекамской ГЭС село значительно пострадало, его часть, располагавшаяся в низине у Камы, была затоплена.

В селе находился классический храм Смоленской иконы Божией Матери, построенный в 1816-1820 годах. В 1987 по инициативе татарстанского руководства он был взорван. В 2009 началось возведение храма в честь мученика Уара, окончившееся в 2016 году. Ежегодно 10 августа к нему проходит Тихогорский крестный ход от Менделеевска со Смоленской иконой Божией Матери.

Литература 
  (в пер.)

Населённые пункты Менделеевского района
Населённые пункты на Каме